Plaats in Indonesië
 Uram Jalan (Banda Alam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Uram Jalan (Geureudong Pase), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh